Andrea de Cesaris, italijanski dirkač Formule 1, * 31. maj 1959, Rim, Italija, † 5. oktober 2014.

Življenjepis 
Andrea de Cesaris je v svoji štirinajst letni karieri (med sezonama  in ) zamenjal kar deset moštev, njegova moštva so bila Alfa Romeo, McLaren, Ligier, Minardi, Brabham, Rial, Scuderia Italia, Jordan, Tyrrell in Sauber. Svoj prvi večji uspeh je dosegel v sezoni 1982 s tretjim mestom na Veliki nagradi Monaka s Alfo Romeo, s katero je sezono kasneje dosegel še dve drugi mesti na Velikih nagradah Nemčije in Južne Afrike. Naslednje stopničke je dočakal šele v sezoni 1987 z Brabhamom na Veliki nagradi Belgije, dve sezoni kasneje  je dosegel še zadnji večji uspeh s tretjim mestom na Veliki nagradi Kanade s Scuderio Italio, po sezoni 1994 pa se je upokojil. Znan je tudi kot dirkač z največ dirkami brez zmage - 208, ter po seriji nesreč na začetku kariere. Oktobra 2014 je star 55 let umrl v prometni nesreči z motorjem.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
| 
! Marlboro Team Alfa Romeo
! Alfa Romeo 179
! Alfa Romeo 1260 3.0 V12
| ARG
| BRA
| JAR
| ZZDA
| BEL
| MON
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
|
|
! NC
! 0
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Marlboro McLaren International
! McLaren M29F
!rowspan="3"| Ford DFV 3.0 V8
| style="background:#efcfff;"| ZZDARet
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#cfcfff;"| ARG11
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 18.
!rowspan="3"| 1
|-
! McLaren M29C
|  
|  
|
| style="background:#dfffdf;"| SMR6
| style="background:#efcfff;"| BELRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! McLaren MP4
|
|
|
|
|
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#cfcfff;"| FRA11
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#cfcfff;"| AVT8
| style="background:white;"| NIZDNS
| style="background:#cfcfff;"| ITA7†
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#cfcfff;"| LVE12
|
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Marlboro Team Alfa Romeo
! Alfa Romeo 179D
!rowspan="3"| Alfa Romeo 1260 3.0 V12
| style="background:#cfcfff;"| JAR13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 17.
!rowspan="3"| 5
|-
! Alfa Romeo 182
|
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| ZZDARet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| 
| style="background:#efcfff;"| VZDARet
| style="background:#dfffdf;"| KAN6†
| style="background:#efcfff;"| NIZRet
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#efcfff;"| FRARet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#efcfff;"| AVTRet
| style="background:#cfcfff;"| ŠVI10
| style="background:#cfcfff;"| ITA10
| style="background:#cfcfff;"| LVE9
|-
! Alfa Romeo 182B
|
|
|
|
|
| style="background:#ffdf9f;"| MON3†
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 
! Marlboro Team Alfa Romeo
! Alfa Romeo 183T
! Alfa Romeo 890T 1.5 V8t
|  BRAEX
| style="background:#efcfff;"| ZZDARet
| style="background:#cfcfff;"| FRA12
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#efcfff;"| VZDARet
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#cfcfff;"| VB8
| style="background:#dfdfdf;"| NEM2
| style="background:#efcfff;"| AVTRet
| style="background:#efcfff;"| NIZRet
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#dfffdf;"| EU4
| style="background:#dfdfdf;"| JAR2
|
! 8.
! 15
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Ligier Loto
! Ligier JS23
!rowspan="2"| Renault EF4 1.5 V6t
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#dfffdf;"| JAR5
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#dfffdf;"| SMR6†
| style="background:#cfcfff;"| FRA10
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#efcfff;"| VZDARet
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#cfcfff;"| VB10
| style="background:#cfcfff;"| NEM7
| style="background:#efcfff;"| AVTRet
| style="background:#efcfff;"| NIZRet
| style="background:#efcfff;"| ITARet
|
|
!rowspan="2"| 18.
!rowspan="2"| 3
|-
! Ligier JS23B
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="background:#cfcfff;"| EU7
| style="background:#cfcfff;"| POR12
|-
| 
! Equipe Ligier Gitanes
! Ligier JS25
! Renault EF4B 1.5 V6t
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| PORRet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#dfffdf;"| MON4
| style="background:#cfcfff;"| KAN14
| style="background:#cfcfff;"| VZDA10
| style="background:#efcfff;"| FRARet
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#efcfff;"| AVTRet
| style="background:#efcfff;"| NIZRet
| ITA
| BEL
| EU
| JAR
| AVS
! 17.
! 3
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Minardi Team
! Minardi M185B
!rowspan="2"| Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#ffcfcf;"| MONDNQ
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#efcfff;"| VZDARet
| style="background:#efcfff;"| FRARet
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| NC
!rowspan="2"| 0
|-
! Minardi M186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="background:#efcfff;"| MADRet
| style="background:#efcfff;"| AVTRet
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#efcfff;"| PORRet
| style="background:#cfcfff;"| MEH8
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
|-
| 
! Motor Racing Developments Ltd.
! Brabham BT56
! BMW  M12/13 1.5 L4t
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#ffdf9f;"| BEL3
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#efcfff;"| VZDARet
| style="background:#efcfff;"| FRARet
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#efcfff;"| MADRet
| style="background:#efcfff;"| AVTRet
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#efcfff;"| PORRet
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#efcfff;"| MEHRet
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#cfcfff;"| AVS8†
! 14.
! 4
|-
| 
! Rial Racing
! Rial ARC1
! Ford DFZ 3.5 V8
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#efcfff;"| MEHRet
| style="background:#cfcfff;"| KAN9†
| style="background:#dfffdf;"| VZDA4
| style="background:#cfcfff;"| FRA10
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#cfcfff;"| NEM13
| style="background:#efcfff;"| MADRet
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#efcfff;"| PORRet
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#cfcfff;"| AVS8†
! 15.
! 3
|-
| 
! BMS Scuderia Italia
! Dallara F189
! Ford DFR 3.5 V8
| style="background:#cfcfff;"| BRA13
| style="background:#cfcfff;"| SMR10
| style="background:#cfcfff;"| MON13
| style="background:#efcfff;"| MEHRet
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#ffdf9f;"| KAN3
| style="background:#ffcfcf;"| FRADNQ
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#cfcfff;"| NEM7
| style="background:#efcfff;"| MADRet
| style="background:#cfcfff;"| BEL11
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#efcfff;"| PORRet
| style="background:#cfcfff;"| ŠPA7
| style="background:#cfcfff;"| JAP10
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
! 16.
! 4
|-
| 
! BMS Scuderia Italia
! Dallara F190
! Ford DFR 3.5 V8
| style="background:#efcfff;"| ZDARet
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#cfcfff;"| MEH13
|  style="background:#000; color:#fff;"| FRADSQ
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#ffcfcf;"| NEMDNQ
| style="background:#efcfff;"| MADRet
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#cfcfff;"| ITA10
| style="background:#efcfff;"| PORRet
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
! NC
! 0
|-
| 
! Team 7UP Jordan
! Jordan 191
! Ford HB4 V8
| style="background:#ffcfcf;"| ZDADNPQ
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#dfffdf;"| KAN4
| style="background:#dfffdf;"| MEH4
| style="background:#dfffdf;"| FRA6
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#dfffdf;"| NEM5
| style="background:#cfcfff;"| MAD7
| style="background:#cfcfff;"| BEL13†
| style="background:#cfcfff;"| ITA7
| style="background:#cfcfff;"| POR8
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#cfcfff;"| AVS8
! 9.
! 9
|-
| 
! Tyrrell Racing Organisation
! Tyrrell 020B
! Ilmor 2175A 3.5 V10
| style="background:#efcfff;"| JARRet
| style="background:#dfffdf;"| MEH5
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| ŠPARet
| style="background:#cfcfff;"| SMR14†
| style="background:#efcfff;"| MONRet
| style="background:#dfffdf;"| KAN5
| style="background:#efcfff;"| FRARet
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#cfcfff;"| MAD8
| style="background:#cfcfff;"| BEL8
| style="background:#dfffdf;"| ITA6
| style="background:#cfcfff;"| POR9
| style="background:#dfffdf;"| JAP4
| style="background:#efcfff;"| AVSRet
! 9.
! 8
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Tyrrell Racing Organisation
! Tyrrell 020C
!rowspan="2"| Yamaha OX10A 3.5 V10
| style="background:#efcfff;"| JARRet
| style="background:#efcfff;"| BRARet
| style="background:#efcfff;"| EURet
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
|  style="background:#000; color:#fff;"| ŠPADSQ
| style="background:#cfcfff;"| MON10
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#cfcfff;"| FRA15
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| NC
!rowspan="2"| 0
|-
! Tyrrell 021
|
|
|
|
|
|
|
|
| style="background:#cfcfff;"| VBNC
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#cfcfff;"| MAD11
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#cfcfff;"| ITA13†
| style="background:#cfcfff;"| POR12
| style="background:#efcfff;"| JAPRet
| style="background:#cfcfff;"| AVS13
|-
|rowspan="2"| 
! Sasol Jordan
! Jordan 194
! Hart 1035 3.5 V10
| BRA
| PAC
| style="background:#efcfff;"| SMRRet
| style="background:#dfffdf;"| MON4
| ŠPA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 19.
!rowspan="2"| 4
|-
! Sauber Mercedes
! Sauber C13
! Mercedes 2175B 3.5 V10
|
|
|
|
|
| style="background:#efcfff;"| KANRet
| style="background:#dfffdf;"| FRA6
| style="background:#efcfff;"| VBRet
| style="background:#efcfff;"| NEMRet
| style="background:#efcfff;"| MADRet
| style="background:#efcfff;"| BELRet
| style="background:#efcfff;"| ITARet
| style="background:#efcfff;"| PORRet
| style="background:#efcfff;"| EURet
| JAP
| AVS
|}

Sklici

Glej tudi 

 seznam italijanskih dirkačev

Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Alfini dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Rialovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1
Sauberjevi dirkači Formule 1
Umrli v prometnih nesrečah